BPD steht als Abkürzung für:
 Biparietaler Durchmesser, Kopfdurchmesser eines Fötus
 Bronchopulmonale Dysplasie, Lungenerkrankung des Frühgeborenen
 Bundespolizeidirektion, eine historische Organisationseinheit der österreichischen Sicherheitsverwaltung
 Bundespressedienst, eine Sektion des österreichischen Bundeskanzleramtes
 Business Process Discovery, einen Begriff Geschäftsprozesse in der IT automatisiert zu überwachen
 Brown, Paine & Dowland, ein britischer Hersteller von Cyclecars (1913)
 Potsdam Hauptbahnhof nach DS 100
 Biliopankreatische Diversion mit/ohne Duodenalswitch, eine Operationsmethode der Adipositaschirurgie, siehe Adipositaschirurgie#Biliopankreatische Diversion mit Duodenalswitch (BPD-DS)

bpd steht als Abkürzung für:
 barrels of oil per day, siehe Barrel #Begriffe, Einheiten und Umrechnungsfaktoren
 Bundeszentrale für politische Bildung

Abkürzung